Санда́нски () — город в Благоевградской области Болгарии, административный центр общины Сандански. Находится примерно в 54 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в городе проживало 26255 человек.

До 1949 года город носил имя Свети Врач, но был переименован в честь болгарского революционера Яне Санданского, похороненного в Роженском монастыре вблизи города Мелник. Старое название сохранил парк, ландшафтный памятник природы.

Бальнеологические центры города специализируются на лечении верхних дыхательных путей, нетуберкулезных заболеваний легких и воспалительных дегенеративных заболеваний.

Климат 
Климат субтропический, среднегодовая температура самая высокая в стране. Зима короткая и мягкая, лето долгое и жаркое. Осадки выпадают чаще в виде дождя; зимой, хотя и редко, но бывает снег. В суровые зимы возможны сильные морозы.
 Среднегодовая температура — +15,2 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 2,1 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 65 %

Население

Города-побратимы 
  Волгоград, Россия (2008)

Примечания

Ссылки 
 Сандански.org — Сайтът на град Сандански
 Официален портал на община Сандански
 Радио и телевизия в Сандански
 Онлайн информационна агенция и вестник Сандански Бизнес
 Снимки от Сандански
 Земеделска професионална гимназия
 Статистика населения

Галерея 

Еще фотографии